est le titre anglais des œuvres suivantes :
La Mystérieuse Affaire de Styles, roman d'Agatha Christie, publié en 1920 ;
La Mystérieuse Affaire de Styles, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 1991.